Радоман — украинская фамилия.

Известные носители 
 Радоман, Андрей Александрович (род. 1971) — белорусский историк.
 Радоман, Игорь Владимирович (1921—1992) — советский художник-живописец.
Радоман, Александр Викторович (род.1998 ) - белорусский спидкубер

Примечания